«Grito», «Grita» o «El grito» puede referirse a:

Grito 
 Grito o vociferación, habla en tono fuerte.
Grito de guerra o grito de armas, palabra o una frase simple, con entidad, para alentar a unirse a la lucha o la acción
Grito independentista (página de desambiguación)
 Grito, personaje ficticio de Marvel Comics.

Grita 
 Grita (1991), película dirigida por Jeffrey Hornaday.
 Grita (2012), álbum de Rowek.

El grito 
 El grito (1893), cuadro del pintor Edvard Munch.
 El grito (2004), novela de Florencia Abbate.
 El grito (1957), película dramática del director Michelangelo Antonioni.
 El grito (1968), documental del director Leobardo López Aretche.
 El grito (1978), película dirigida por Jerzy Skolimowski.
 El grito (2002), película dirigida por Gabriel Beristain.
 El grito (2003),  película de J-Horror escrita y dirigida por Takashi Shimizu.
 El grito (2004), adaptación estadounidense dirigida por el autor original.
 El grito, suplemento publicado en junio de 2004 por Ediciones Sombra y que Ricard Ibáñez y Sergio Jurado habían escrito para el juego de rol EXO.
 El Grito, oficialmente llamado (el) Grito de Dolores, es el evento con el que se conmemora anualmente, la noche entre el 15 y el 16 de septiembre, el inicio de la lucha por la independencia de México.